Тси́ргулийна (), на письме ранее также Tsirgulinna (Тсиргулинна), в письменных источниках 1923 года Са́нгасте-Тси́ргулинн () — посёлок в волости Валга уезда Валгамаа, Эстония.

География 
Расположен в южной части Эстонии, в 10 километрах к северо-востоку от уездного и волостного центра — города Валга, у шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Высота над уровнем моря — 53  метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 434 человека, из них 378 (87,1 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке насчитывалось 414 жителей:  215 женщин и 199 мужчин; 259 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 54 ребёнка в возрасте до 15 лет и 101 человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения посёлка Тсиргулийна:

История 
В 1887 году было завершено строительство железной дороги Валга—Тарту, и открыта станция Сангасте. Вокруг неё стало постепенно формироваться поселение. Хозяин недалеко расположенного хутора Раа (Raa, южноэстонское слово raag : raa означает «ива», «большая ракита») Юхан Кюбар (Juhan Kübar) продал земельные участки первым желающим. Покупатели носили фамилии Kull («ястреб»), Kurvits («кулик»), Teder («тетерев»), Tuvikene («горлица»), также было несколько человек с фамилией Vares («ворона»), поэтому местные шутники прозвали новую деревню Tsirguliin — «Птичий город» (южноэстонское слово tsirk : tsirgu означает «птица», liin : liina — «город»). После 1930-х годов, по аналогии с другими эстонскими топонимами, название населённого пункта получило форму родительного падежа.

Инфраструктура 
В Тсиргулинна работают основная школа (при ней — детский сад „Õnnelind" (с эст. «Птица счастья»)), народный дом, молодёжный центр, бар-магазин „Anti". Центр семейного врача закрылся в 2016 году; ближайший населённый пункт, где можно получить медицинскую помощь первого уровня — посёлок Сангасте, расстояние до него составляет 11 километров.

Тсиргулийна имеет частое автобусное сообщение с городом Валга. Есть уличное освещение и система центрального водоснабжения и канализации. Сеть центрального теплоснабжения отсутствует, отопление зданий осуществляется посредством локальных систем.

Основные работодатели посёлка по состоянию на 30 сентября 2020 года:

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Валгамаа